|}

Die Iwate-Galaxy-Bahnlinie (jap. , Iwate Ginga Tetsudō-sen) ist eine Eisenbahnstrecke im Norden der japanischen Insel Honshū, die von der Bahngesellschaft Iwate Ginga Tetsudō betrieben wird. Sie verbindet Morioka in der Präfektur Iwate mit Sannohe in der Präfektur Aomori. Ursprünglich bildete die Strecke einen Abschnitt der Tōhoku-Hauptlinie von JR East, bis sie 2002 gleichzeitig mit der Eröffnung der Schnellfahrstrecke Tōhoku-Shinkansen an die neu gegründete Bahngesellschaft übertragen wurde.

Beschreibung 
Die in Kapspur (1067 mm) verlegte Iwate-Galaxy-Bahnlinie ist 82,0 km lang und mit 20 kV 50 Hz Wechselspannung elektrifiziert. Sie bedient 18 Bahnhöfe (davon 17 in der Präfektur Iwate und einer in der Präfektur Aomori), die Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Südlicher Ausgangspunkt ist der Bahnhof Morioka, wo Anschluss an die Tōhoku-Shinkansen, die Akita-Shinkansen, die Tōhoku-Hauptlinie, die Tazawako-Linie und die Yamada-Linie besteht. Die Strecke verläuft überwiegend nordwärts, zunächst parallel zur Trasse der Schnellfahrstrecke, danach durch das Kitakami-Tal bis nach Kōma (Anschluss an die Hanawa-Linie). Weiter geht es durch die Täler des Kotsunagi und des Mabechi, wobei die Schnellfahrstrecke und die beiden Flüsse mehrmals unterquert bzw. überbrückt werden. Kurz nach der Grenze zwischen den Präfekturen Iwate und Aomori geht die Bahnstrecke auf dem Gebiet der Gemeinde Sannohe im Bahnhof Metoki in die Aoimori-Bahnlinie. Diese war einst ebenfalls Teil der Tōhoku-Hauptlinie und wird heute von der Aoimori Tetsudō betrieben.

Zugangebot 
Da der Fernverkehr vollständig auf der parallel verlaufenden Tōhoku-Shinkansen stattfindet, wird der Personenverkehr auf der Iwate-Galaxy-Bahnlinie ausschließlich mit Nahverkehrszügen durchgeführt. Von Morioka aus fahren jede Stunde zwei bis drei Züge, wobei die nördliche Endstation entweder Takizawa, Kōma oder Iwate-Numakunai ist. Einzelne Züge während der Hauptverkehrszeit werden in Morioka nach Süden auf die Tōhoku-Hauptlinie weitergeleitet und fahren bis Ichinoseki. Etwa alle ein bis drei Stunden fahren Züge von Morioka auf der ganzen Länge der Iwate-Galaxy-Bahnlinie nach Metoki und von dort weiter auf der Aoimori-Bahnlinie nach Hachinohe. Mehrmals täglich nutzt auch JR East einen Teil der Strecke, um Züge der in Kōma endenden Hanawa-Linie bis nach Morioka und zurück zu führen. In diesen Fällen führt die Iwate Galaxy Railway den Betrieb auch im Auftrag der Aoimori Tetsudō durch, sodass in Metoki (wo sich die Eigentumsgrenze zwischen den beiden Bahngesellschaften befindet) kein Wechsel des Zugpersonals stattfindet.

Außerdem führt JR Freight einen regen Schienengüterverkehr durch; die Iwate-Galaxy-Bahnlinie ist Teil des Hauptgüterkorridors zwischen Tokio und Hokkaidō.

Geschichte 
Die Bahngesellschaft Nippon Tetsudō nahm den Abschnitt von Morioka über Hachinohe nach Aomori am 1. September 1891 in Betrieb, womit sie die später so bezeichnete, von Tokio in den Norden der Hauptinsel Honshū führende Tōhoku-Hauptlinie vollendete. Als Folge des Eisenbahn­verstaatlichungs­gesetzes ging das gesamte Streckennetz der Nippon Tetsudō am 1. November 1906 an das staatliche Eisenbahnamt (das spätere Eisenbahnministerium) über. Zahlreiche Bahnhöfe entlang der Strecke wurden erst nach der Verstaatlichung eröffnet. Die seit 1949 zuständige Japanische Staatsbahn baute die Strecke ab 1956 nördlich von Morioka etappenweise auf Doppelspur aus; diese Arbeiten waren am 12. Juli 1968 abgeschlossen. Gleichzeitig trieb die Staatsbahn die Elektrifizierung der Strecke voran, sodass die Züge zwischen Morioka und Aomori ab 22. August 1968 mit elektrischer Traktion verkehrten.

Im Rahmen der Staatsbahnprivatisierung ging die Tōhoku-Hauptlinie am 1. April 1987 in den Besitz der neuen Gesellschaft JR East über, während JR Freight nun für den Güterverkehr zuständig war. Fünf Jahre nach dem Spatenstich des Abschnitts Morioka–Hachinohe der überwiegend parallel verlaufenden Schnellfahrstrecke Tōhoku-Shinkansen kamen das Verkehrsministerium und die Regierungen der Präfekturen Iwate und Aomori im Dezember 1996 überein, dass der Personenverkehr auf der konventionellen Strecke in diesem Bereich an zwei neu zu gründende Bahngesellschaften mit regionaler Trägerschaft übertragen werden soll. Am 25. Mai 2001 erfolgte die Gründung der Iwate Ginga Tetsudō für den Abschnitt zwischen Morioka und der Präfekturgrenze bei Metoki. Diese nahm ihren Betrieb am 1. Dezember 2002 auf, gleichzeitig mit der Inbetriebnahme des Shinkansen-Abschnitts. Während JR Freight den Güterverkehr unverändert weiterführte, nutzten einige von JR East betriebene Cassiopeia-Schlafwagenzüge die Strecke ebenfalls; deren Betrieb wurde jedoch am 20. März 2016 aufgrund der Eröffnung der Hokkaidō-Shinkansen eingestellt.

Liste der Bahnhöfe

Weblinks 

 Iwate Ginga Tetsudō (japanisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Iwate
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Aomori